Tipton County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Tipton County (Indiana) – okres státu Indiana
 Tipton County (Tennessee) – okres státu Tennessee